Haboush Saleh Habou Salbukh (13 de julho de 1989) é um futebolista profissional emiratense que atua como meia.

Carreira 
Haboush Saleh fez parte do elenco da Seleção Emiratense de Futebol da Copa da Asia de 2015.

Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015